Il doppio maschile  dell'Indian Wells Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Alex O'Brien e Jared Palmer erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, O'Brien con Sébastien Lareau e Palmer con Byron Black.

Lareau e O'Brien hanno perso nel 2º turno contro Mark Knowles e Brian MacPhie.

Black e Palmer hanno perso nei quarti di finale contro Jonas Björkman e Todd Woodbridge.

Wayne Ferreira e Evgenij Kafel'nikov hanno battuto in finale 6–2, 7–5 Björkman e Woodbridge.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (finale)
 Daniel Nestor /  Sandon Stolle (primo turno)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (campioni)
 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)

 Paul Haarhuis /  David Prinosil (secondo turno) 
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (secondo turno) 
 Donald Johnson /  Rick Leach (primo turno) 
 Byron Black /  Jared Palmer (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Indian Wells Masters 2001
ATP Tour 2001